KAA eller Kaa kan syfta på:

 KAA – kenyanska luftfartsmyndigheten, se Kenya Airports Authority
 KAA Gent – en fotbollsklubben  i Belgien
 Kaa – en fiktiv gestalt (pytonorm) i Rudyard Kiplings böcker om Mowgli
 Kaa (ö) – en ö i Santa Cruzöarna
 kaa – ISO-kod för karakalpakiska
KAA - Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar enligt Skollagen 2010:800, 29 Kap 9 §